Дуоденоеюнальный изгиб или дуоденоеюнальный переход — граница между двенадцатиперстной кишкой и тощей кишкой.

Анатомия 
Восходящая часть двенадцатиперстной кишки заканчивается на уровне верхнего края второго поясничного позвонка, резким изгибом вниз вперёд и влево переходя в тощую кишку, образуя дуоденоеюнальное изгиб. Дуоденоеюнальное изгиб фиксирован к диафрагме мышцей и связкой подвешивающими двенадцатиперстную кишку.

Изгиб располагается перед левой большой поясничной мышцей и сосудами левой почки, покрыт спереди и частично по бокам — брюшиной.

Клиническая значимость 
Связка Трейца, складка брюшины, от правой ножки диафрагмы, является точкой для определения дуоденоеюнального изгиба при операциях.

Изображения

См. также 
 Двенадцатиперстная кишка человека
 Тощая кишка человека

Гастроэнтерология